Dieser Artikel behandelt die tschechoslowakische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikationsgruppe Drei waren die Sowjetunion, Wales, Island und die Türkei. Die Qualifikation war lange Zeit in Gefahr, erst nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Sowjetunion am letzten Spieltag erreichte der Europameister von 1976 aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber den Waliser den zweiten Gruppenplatz und die damit verbundene Qualifikation. Es war die erste WM-Teilnahme seit der 1970.

Tschechoslowakisches Aufgebot

Spiele 
Nach einem enttäuschenden Remis gegen Kuwait und einer Niederlage gegen England hätte die Tschechoslowakei Frankreich besiegen müssen, um die Zwischenrunde zu erreichen. Doch Didier Six brachte die Franzosen in Führung, und Panenka konnte noch per Elfmeter ausgleichen. Somit waren die Tschechoslowaken ausgeschieden.

|}

1982
Tschechoslowakei